Dracaena – rodzaj roślin z rodziny dracenowatych
 Dracaena – rodzaj gadów z rodziny tejowatych